Владимир Алякринский:
 Алякринский, Владимир Аркадьевич (1884—1938) — священник Нагорной Никольской церкви в Иркутске, новомученик и исповедник Русской Православной Церкви XX века; репрессирован и расстрелян.
 Алякринский, Владимир Борисович (1909 — ?) — советский футболист и тренер.